Schiffsratte steht für:
 auf Schiffen anzutreffende Exemplare der Hausratte
 auf Schiffen anzutreffende Exemplare der Wanderratte